In lingua araba El Ayoun (العيون) significa occhi ma anche sorgente. "Ayoun" e "Ben Ayoun" sono anche dei cognomi presenti in Francia.

El Ayoun può riferirsi a:

Tunisia 
El Ayoun (Kasserine), imada con capoluogo della Delegazione di El Ayoun  (معتمدية العيون) con 20.000 abitanti, che nel 2015 divenne municipalità con un territorio che corrisponde alla delegazione stessa
El Ayoun (Cebalet Ouled Asker), una imada con 3.000 abitanti, nella Delegazione di Cebalet Ouled Asker nel Governatorato di Sidi Bouzid
El Ayoun (Nefta), una imada con 2.400 abitanti, nella Delegazione di Nefta nel Governatorato di Tozeur
Ayoun Ez-Zerkine, una imada con 3.500 abitanti,  nella Delegazione di Mareth nel Governatorato di Gabes
Ayoun El Mayel, una imada con 15.000 abitanti, nella Delegazione di Sfax Sud nel Governatorato di Sfax
Hajeb El Ayoun (حاجب العيون), capoluogo della Delegazione di Hajeb El Ayoun (con 36.000 abitanti) nel governatorato di al-Qayrawan
Ouled Ayouni, una imada con 2.300 abitanti,  nella Delegazione di Regueb nel Governatorato di Sidi Bouzid

Algeria 
El Ayoun (Algeria), una città nel governatorato di Tissemsilt 
El Aioun (العيون), una località nella provincia di El Taref
Ras El Aioun (رأس العیون), un comune nella provincia di Batna

Marocco 
El Ayoun (Marocco), una località minore presso Tata (Marocco)
 Oued El Ayoun El Kbarat, un uadi presso Ben Maachou (Provincia di Berrechid) nella regione Casablanca-Settat

Sahara Occidentale 
 El Ayoun o El Aaiún o Laâyoune  (), capitale ufficiosa del Sahara Occidentale

Mauritania 
Ayoun el Atrous (عيون العتروس), nel Dipartimento di Ayoun el-Atrouss

Israele 
Riserva naturale Nahal Ayoun o Nahal Iyyun, nella zona del Golan, lago di Tiberiade e Galilea

Libano 
Marjayoun (مرج عيون), detta più correttamente Marj ʿUyun ma anche Marj 'Ayoun,  capoluogo del Distretto di Marjayoun
Ouyoun (العيون), una municipalità nel Distretto di al-Matn

Siria 
 Wadi al-Ouyoun (ناحية وادي العيون), un sotto-distretto  del distretto di Masyaf

Pakistan 
Ayun, Chitral

Note